Alexandre Gefen (1970-), critique littéraire et chercheur universitaire français
 Gérard Gefen (1934-2003), musicologue et écrivain français